Desa Cikeusal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikeusal (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 108,40), Jawa Barat, 
 Desa Cikeusal (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,69), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar